El término Pan Ku puede ser:
P'an Ku: Primer ser vivo y dios creador tanto en la mitología como en la religión tradicional de China.

Pan Ku: Historiador chino de la dinastía Han, autor del Libro de los Han.